Shima désigne notamment :
 un lieu :
 Province de Shima ()
 Shima, une ville de la préfecture de Mie.
 Parc national d'Ise-Shima (, )
 une île (,  ou ) :
 Iwo Jima (, )
 Iōjima ()
 Izu Ōshima ()
 Niijima ()
 Toshima )
 Yoroshima ()
 etc. (le Japon comptant des milliers d’îles, cf. Liste des îles du Japon)
 un patronyme :
 Tetsuo Shima, personnagte de la série de manga Akira.
 George Shima (1864–1926), entrepreneur californien d'origine japonaise.
 Shima Kakoku ( 1827–1870), ingénieur et photographe japonais.
 Kiyohide Shima ( 1890-1973), amiral japonais.
 Toku-no-shima, une langue japonique.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme